Боа ле Роа може да се односи на:

 Боа ле Роа (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Боа ле Роа (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна